Bent Christensen er navnet på flere personer:

 Bent Christensen (filminstruktør) (1929-1992) – dansk filminstruktør
 Bent Christensen (fodboldtræner) (født 1963) – dansk fodboldspiller og nuværende assistenttræner for AGF
 Bent Christensen Arensøe (født 1967) – fodboldspiller og nuværende fodboldtræner for Værløse Boldklub – med tilnavnet "turbo"
 Bent Christensen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller, der spillede for Frederikshavn White Hawks stort set hele sin karriere
 Bent Christensen (amatørhistoriker) – dansk amatørhistoriker
 Bent Christensen (modstandsmand) (død 1945) – dansk modstandsmand, der den 28. marts 1945 blev henrettet i Ryvangen som 18 årig modstandsmand
 Bent Christensen (speciallæge) (født 1949) – hjertespecialist, hospitalsdirektør, stabslæge, formand for Reserveofficersforeningen i Danmark 1996-2003